Ла Кабра има више значења:

 Ла Кабра (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кабра (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кабра, Ла Вијехита (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кабра (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кабра (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кабра (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кабра (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кабра (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кабра (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику